Dasypodaidae — семейство пчёл из отряда перепончатокрылых. Включает 7 родов и более 80 видов. Ранее (до Danforth, 2006) рассматривались в составе семейства Melittidae.

Биология 
Гнездятся в земле. Олиготрофные опылители

Характеристика 
Имеют две субмаргинальные жилки на переднем крыле.
Мохноногие пчелы рода Dasypoda это крупные (длина тела около 15 мм) пчелы с длинными волосками на задних ногах.

Распространение 
Встречаются в Африке и Голарктике. В Европе около 5 видов рода Dasypoda.

Классификация 
Известно 7 родов и около 80 видов. Таксономический статус группы дискутируется. Ранее рассматривались в ранге подсемейства в составе семейства Melittidae в широком таксономическом объёме, но последние молекулярные исследования показали, что эта группа является сестринской ко всем остальным пчёлам (Danforth, 2006). Изначально семейство получило название «Dasypodidae», но это имя оказалось преоккупировано семейством Броненосцы (Dasypodidae ) и поэтому заменено.

 Подсемейство Dasypodainae (или триба Dasypodaini)
  — Мохноногие пчелы (20 видов)
 
 

 Подсемейство Promelittinae (или триба Promelittini)
 
 

 Подсемейство Sambinae (или триба Sambini)

Обычные виды 
 Dasypoda mixta 
 Dasypoda plumipes

Литература 

 Brothers D. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea). Zoologica Scripta 28: 233—250.
 Danforth B. ., Sipes S., Fang J., Brady S.G. (2006) The history of early bee diversification based on five genes plus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences 103: 15118-15123.
 Michener C. D. 2000. The Bees of the World, Johns Hopkins University Press.

Ссылки 
 Dasypodaidae
 Список родов и синонимов
 BioLib
 waspweb.org

Пчёлы
Семейства насекомых